Čandragupta je jméno, jehož nositelů je více:

 Čandragupta Maurja – zakladatel Maurjovské říše, vládl okolo 322–293 př. n. l.
 Čandragupta I. – král říše Guptů, okolo 320–335 n. l.
 Čandragupta II. – král říše Guptů, okolo 375–414 n. l.